Die Fußball-Landesliga Hamburg 1973/74 war die 29. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Landesliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Regionalliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Regionalliga Nord in die Landesliga, lediglich die vier Aufsteiger SC Vorwärts Billstedt (Wiederaufstieg nach 23 Jahren), SV Curslack-Neuengamme, VfL 93 Hamburg und TuRa Harksheide (alle drei erstmals in der Landesliga).

Sieger wurde der SC Victoria Hamburg, der direkt in die neu gegründete Oberliga Nord aufstieg. Der Zweit- und Drittplatzierte, der SC Poppenbüttel und der SV Blankenese, nahmen an der Qualifikation zur Oberliga Nord teil. Dort belegte Poppenbüttel den zweiten Platz seiner Gruppe und stieg auf, während Blankenese auf dem vierten Platz den Aufstieg verpasste.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Der Eidelstedter SV musste die Liga nach zwei Jahren, Union 03 Altona nach vier Jahren verlassen.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Hamburg 1973/74 auf f-archiv.de
 Landesliga Hamburg 1973/74 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1973
Fußballsaison 1973/74